Stati Uniti d'America
 Water Valley – città  della Contea di Graves, Kentucky
 Water Valley – città della Contea di Yalobusha, Mississippi